Насьональ 1 1968/1969 () — 5-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1968/69 на сайте rsssf.com 

1968/1969
Алжир
Алжир
Спорт в Алжире в 1968 году
1969 год в Алжире